O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis. Participam 16 equipes.

Participantes

Jogos

Primeira Rodada

França vs. Alemanha

Reino Unido vs. Estados Unidos

Rep. Tcheca vs. Austrália

Cazaquistão vs. Itália

Argentina vs. Brasil

Sérvia vs. Croácia

Canadá vs. Japão

Bélgica vs. Suiça

Quartas de finais

Reino Unido vs. França

Austrália vs. Casaquistão

Argentina vs. Sérvia

Bélgica vs. Canadá

Semifinais

Grã-Bretanha vs. Austrália

Bélgica vs. Argentina

Final

Bélgica vs. Grã-Bretanha

Premiação

Ligação externa
 

Copa Davis de 2015